Geografia:
 Artés, municipi del Bages
 Artés (Tarn), municipi occità, al Tarn
 Artés (Landes), municipi occità, a les Landes
 Artés d'Asson, municipi occità, al Bearn
 Artés de Biarn, municipi occità, al districte de Pau
 Altres:
 Artés (automòbil), marca catalana d'automòbils fabricats durant les dècades de 1960 i 1970